Gminy w USA:
 Muskingum (ang. Muskingum Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Muskingum (ang. Muskingum Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Muskingum (ang. Muskingum County) – w stanie Ohio
Rzeki w USA:
 Muskingum – rzeka w stanie Ohio